Huther ist der Familienname folgender Personen:

 Edda Huther (* 1940), deutsche Richterin
 Elsbeth Huther (1885–1968), deutsche Malerin
 Rouwen Huther (* 1978), deutscher Tenor
 Sebastian Huther (* 1978), deutscher Schauspieler
 Thomas Huther (* 1956), deutscher Grafiker und Fotograf